Стефи Алваро Мавидиди (; родился 31 мая 1998, Дерби) — английский футболист, вингер французского клуба «Монпелье».

Клубная карьера 
Уроженец Дерби, Мавидиди начал футбольную карьеру в академии лондонского «Арсенала» в 2010 году. 31 января 2017 года отправился в аренду в «Чарльтон Атлетик» до окончания сезона.

4 августа 2017 года отправился в аренду в «Престон Норт Энд». В начале января 2018 года вернулся в «Арсенал», вскоре после чего вновь был отдан в аренду в «Чарльтон Атлетик». 6 января 2018 года забил свой первый гол на профессиональном уровне в матче Лиги 1 против «Олдем Атлетик».

В августе 2018 года Мавидиди перешёл в итальянский «Ювентус». 13 апреля 2019 года дебютировал в основном составе «старой синьоры» в матче итальянской Серии A против клуба СПАЛ.

29 августа 2019 года отправился в аренду во французский клуб «Дижон». 31 августа дебютировал за команду в матче французской Лиги 1 против «Анже». 5 октября забил свой первый гол за клуб в матче против «Страсбура». 8 февраля 2020 года сделал «дубль» в игре против «Нанта».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Англии до 17, до 18, до 19 и до 20 лет.

Статистика

Награды 

 Чемпион Италии по футболу: 2018/2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Дижона»

Футболисты Англии
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Ювентус Некст Джен»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Монпелье»